Daewoo K3 — ручной пулемёт производства южнокорейской компании S&T Daewoo. Образцом для создания послужили бельгийский ручной пулемёт FN Minimi и американский М249. Был первым образцом ручных (единых) пулемётов, самостоятельно разработанным в Республике Корея.

Пулемёт был разработан под стандартный 5,56×45 мм натовский патрон. Его главным преимуществом является относительно малый вес и возможность использования как магазинов на 30 патронов от ранее разработанных штурмовых винтовок Daewoo K1 и K2 (и совместимые с ними магазины винтовки M-16), так и лентой на 200 патронов. Daewoo K3 используется с сошками (в качестве мобильного средства огневой поддержки) или на треножном лафете.

Daewoo K3 построен по схеме с газоотводной автоматикой и запиранием поворотом затвора. Ствол воздушного охлаждения быстросменный.

Эксплуатанты 
 : 400 K3 были приобретены в 2006;
 : 110 K3 были приобретены в 2006;
 ;
 : 5,883 единиц были приобетены в 2008.

См. также 
 Список пулемётов

Ручные пулемёты
Пулемёты Республики Корея
K3